Esistono due comuni francesi con questo nome

Entraigues – Isère
Entraigues – Puy-de-Dôme
Maria Entraigues-Abramson